Droga I/61 – droga krajowa w Czechach łącząca leżące w aglomeracji Pragi miasto Kladno z dwiema autostradami: D6 i D7
 Droga I/61 – droga krajowa I kategorii na Słowacji